El topónimo Oroville puede hacer referencia a dos ciudades de Estados Unidos:

 Oroville, en el estado de California;
 Oroville, en el estado de Washington.

O bien a:
 la presa de Oroville, sobre el río de las Plumas en California;
 el lago Oroville, formado por la presa anterior.